Певцы-кастраты (ит. Castrato) — исполнители вокальных партий, в раннем возрасте подвергнутые кастрации и в силу этого обладавшие высоким женоподобным голосом. Обычно голоса кастратов — это сопрано и контральто.

История явления 
В Константинополе около 400 года при дворе императрицы Евдокии (Eudoxia) евнух Брисон (Brison) был хормейстером, что является свидетельством участия кастратов в византийском хоре. Однако, точно не известно, был ли сам Брисон певцом и были ли его коллеги евнухами.

Певцы-кастраты становятся известными в IX веке (хор собора Св. Софии в Константинополе) и были популярными вплоть до 1204 года, когда в ходе четвёртого крестового похода Константинополь был взят и разорён крестоносцами. Позже, почти через триста лет, традиция пения кастратов возрождается и совершенствуется в Италии, появившись там в начале XVII века.

Первоначально это были исполнители высоких партий в папской капелле, куда не могли быть допущены женщины. Как указывает Е. М. Браудо, впервые кастрат (по имени Джироламо Розини) появился в папской капелле в 1601 году. В дальнейшем кастраты начинают применяться и в светской музыке. Известно, что кастраты принимали участие в премьере оперы Монтеверди «Коронация Поппеи» в 1642 году, но исследователи отмечают, что они пели в оперных постановках и раньше.

Несмотря на то, что сама кастрация была запрещена при папе римском Клименте XIV, консерватории находили способы обойти этот запрет, и певцы-кастраты были довольно многочисленны.

Физиологические особенности 

Голос кастрата отличался высотой, женоподобностью и гибкостью, но при этом имел большую силу и мог исполнять сложные виртуозные пассажи большой длительности.

У кастратов голосовые связки не испытывали изменения, характерные для периода полового созревания, благодаря чему у кастратов частично сохранялся вокальный диапазон голосов несозревших мальчиков, развиваясь отлично от голосов некастрированных лиц мужского пола.

По мере роста подростка (особенно лёгких и мышц), при выполнении особых тренировок, его голос получал особую гибкость, широкий диапазон (включая недостижимое для обычных мужчин сопрано). Узкая голосовая щель, как у мальчика, позволяла кастрату очень экономно расходовать певческое дыхание и выпевать на одном дыхании фрагменты такой длины, которая недоступна ни одному взрослому половозрелому певцу с обыкновенным певческим аппаратом. Кроме того, кастрат продолжал петь в той же позиции, в которой и начинал в раннем детстве, ему не приходилось переучиваться на новый голосовой аппарат, который получает всякий повзрослевший юноша, «с нуля».

Полной кастрации не проводилось, а так называемую кастрацию делали в юном возрасте до начала мутации голоса, усекая сосуды, без кровоснабжения которыми гормональное развитие организма приостанавливалось.

Оценка 
Источники в целом выражают резко отрицательное отношение к практике кастрации будущих певцов, называя её «уродливым отношением к вокальному искусству», «отвратительным обычаем», и указывая, что «ввиду громадного успеха нескольких кастратов, кастрация сделалась, по-видимому, предметом постыдной спекуляции, причём массами оскопляли мальчиков, из которых позже не выходило хотя бы мало-мальски выдающихся певцов». Так же церковь имела к кастратам весьма неоднозначное отношение. В большей мере церковь  относилась к оскоплению скверно и осуждающе, несмотря на это, церковь  создавала школы для обучения кастратов и нанимала их для  совершения служения.

Интерес к искусству кастратов 
В настоящее время партии, написанные для кастратов, исполняются женщинами или контратенорами.

Например, певица Чечилия Бартоли в 2009 году записала альбом «Sacrificium», состоящий из арий, написанных для кастратов в эпоху барокко. В альбом входят такие известные арии, как «Ombra mai fu» Генделя, «Son qual nave» Броски и «Sposa, non mi conosci» Джакомелли.

Партии для певцов-кастратов 
 Эвридика, Прозерпина, Музыка, «Орфей» Клаудио Монтеверди (1607)
 Эвмей, «Возвращение Улисса на родину» Клаудио Монтеверди (1639)
 Нерон, Оттон, «Коронация Поппеи» Клаудио Монтеверди (1642)
 Лидио, «Эгисф» Франческо Кавалли
 Ринальдо, «Ринальдо» Георга Фридриха Генделя (1711)
 Оттон, «Оттон» Георга Фридриха Генделя (1723)
 Флавий, «Флавий» Георга Фридриха Генделя (1723)
 Юлий Цезарь, Птолемей, Нирено, «Юлий Цезарь» Георга Фридриха Генделя (1724)
 Бертарид, Унульф, «Роделинда» Георга Фридриха Генделя (1725)
 Сципион, «Сципион» Георга Фридриха Генделя (1726)
 Александр, «Александр» Георга Фридриха Генделя (1726)
 Адмет, «Адмет» Георга Фридриха Генделя (1727)
 Кир, «Кир» Георга Фридриха Генделя (1728)
 Птолемей, «Птолемей» Георга Фридриха Генделя (1728)
 Руджеро, «Альцина» Георга Фридриха Генделя (1728)
 Орфей, «Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка (1762)
 Рено, «Армида» Кристофа Виллибальда Глюка (1777)
 Алкид, «Алкид» Дмитрия Бортнянского (1778)
 Ромео, «Ромео и Джульетта» Николо Антонио Дзингарелли (1796)
 Аврелиан, «Аврелиан в Пальмире» Джоаккино Россини (1813)

См. также 
 Фаринелли
 Фаринелли-кастрат

Примечания

Литература 
 Патрик Барбье. Кастраты-певцы // История кастратов. — СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2006. — С. 9—37, 146—155.
 
 
 

Добровольный или вынужденный отказ от сексуальности